Pocotaligo može značiti:
Pocotaligo, indijansko selo, najveći 'grad' Yamasee Indijanaca prije ustanka 1715. 
Pocotaligo, rijeka (pritok Broada), pritoka rijeke Broad u Južnoj Karolini.
Pocotaligo, rijeka (pritok Black Rivera), pritoka rijeke Black u Južnoj Karolini
Pocotaligo Airport, manji aerodrom u Južnoj Karolini.
Pocotaligo, Južna Karolina, naselje u Južnoj Karolini.
Bitka za Pocotaligo, trodnevna akcija federalnih snaga protiv konfederalista u vrijeme Građanskog rata u listopadu 1862. s ciljem prekida željezničkog prometa između Charlestona i Savannaha.